Лазарчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Лазарчук Андрій Андрійович (1982) — колишній український футболіст, воротар.
 Лазарчук Андрій Геннадійович (1958) — російський письменник і перекладач, працює в галузі літературної, філософської фантастики, турбореалізму.
 Лазарчук Андроник Григорович (1870—1934) — український художник, педагог, культурний діяч. 
 Лазарчук Іполит Андроникович (1903—1979) — український художник кіно, мультиплікатор.

Населений пункт 
 Лазарчук — хутір в Отрадненському районі Краснодарського краю Російської Федерації.

Українські прізвища
Прізвища на -ук